Dzików ist der Name von Orten in Polen:
 Dzików, ein Stadtteil von Tarnobrzeg
 Dzików (Gaworzyce) (deutsch Heidevorwerk), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gaworzyce#Gemeinde
 Dzików (Rzeczenica) (dt. Dickhof, Lustingshof), ein Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Rzeczenica
 Dzików, ein Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Sława

Siehe auch:
 Konföderation von Dzików
 Nowy Dzików
 Gmina Stary Dzików